Kodagu steht für:

 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Karnataka, siehe Kodagu (Distrikt), ehemals die britisch-indische Provinz Coorg
 die dravidische Sprache Kodava